

Muzea 
 National Portrait Gallery – muzeum w Londynie
 National Portrait Gallery – muzeum w Waszyngtonie